Il doppio del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Roy Emerson e Stan Smith che hanno battuto in finale Ove Nils Bengtson e Jim McManus 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (semifinali)
 Bob Carmichael /  Frew McMillan (semifinali)

 Roy Emerson /  Stan Smith (Campioni)
 Ove Nils Bengtson /  Jim McManus (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1973